Il singolare femminile del torneo di tennis Stockholm Open 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitriceVirginia Wade che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Virginia Wade (Campionessa)
 Evonne Goolagong (primo turno)

 Ol'ga Morozova (primo turno)
 Françoise Dürr (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1975